«Коста-Брава» () — каталонский футбольный клуб из Паламоса, в провинции Жирона в автономной области Каталония. До 2021 года базировался в Льягостере и имел одноимённое название.

История 
Клуб основан в 1947 году, домашние матчи проводит на стадионе «Паламос Коста-Брава» в Паламосе, вмещающем 3 724 зрителя. Большую часть времени с момента своего основания клуб провёл в региональных лигах, в сезоне 2008/09 «Коста-Брава» выиграла региональную лигу Каталонии и со следующего сезона получила право выступать в Терсере. В сезоне 2011/12 клуб дебютировал в Сегунде B, а уже в сезоне 2014/15 в Сегунде, в котором «Коста-Брава» показала лучший результат в истории клуба — девятое место.

Текущий состав 

По состоянию на 12 сентября 2015

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 2 сезона
 Сегунда B — 4 сезона
 Терсера — 2 сезона
 Региональные лиги — 62 сезона

Известные игроки и воспитанники 

  Альберт Виргили
  Тито
  Педрито

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании